Möker ist der Familienname folgender Personen:
 Annabell Möker (* 1996), deutsche Fußballspielerin
 Iwan Möker (* 1903), deutscher Zahnmediziner
 Yannik Möker (* 1999), deutscher Fußballspieler

Möker steht zudem für:
 Möker Holz, Wald in Deutschland